Plaats in Indonesië
 Ulee Gunong (Lhoksukon), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Gunong (Tangse), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh